Jean Erard ou Errard peut faire référence à plusieurs personnes :

 Jean Errard, (vers 1554-1610), mathématicien et ingénieur militaire français 
 Jean Erard de Belle-Isle (entre 1637 et 1640-), officier de marine français